Бухта Провидения:

 Бухта Провидения — бухта в Анадырском заливе Берингова моря, у юго-восточного берега Чукотского полуострова.
 Бухта Провидения — международный аэропорт, расположен рядом с селом Урелики на южном — противоположном берегу от посёлка Провидения.